Lobby steht für:
 Lobby (Raum), Vor- oder Empfangsraum in einem Gebäude
 Lobbyismus, politische Interessenvertretung, die zum Beispiel für eine bestimmte Gruppe oder ein Unternehmen ausgeübt wird
 bei Videospielen einen Warteraum, in dem zum Beispiel auf weitere Gruppenmitglieder gewartet wird, siehe Matchmaking#Lobby

Siehe auch: